Иммерман () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Иммерман, Карл Лебрехт (1796—1840) — немецкий писатель.
 Иммерман, Кира Львовна (1924—2014) — российский учёный в области медицины, доктор медицинских наук, профессор.